Cuvier kan syfta på:

 Cuvier (krater) – en krater på månen, se Lista över månens kratrar, C–F

Personer
 Frédéric Cuvier (1773–1838), fransk zoolog
 Georges Cuvier (1769–1832), fransk paleontolog

Geografi

Antarktis 

 Cuvier (ö),

Australien 

 Cuvier River – ett vattendrag i Australien

Frankrike 

 Cuvier, Jura – en kommun, Franche-Comté, Département du Jura,

Se även
 Cuvier (auktor)
 F. Cuvier (auktor)

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Frankrikeförgreningar